Diocles de Rodes (en grec antic Διοκλῆς) fou un escriptor grec que va escriure una obra sobre l'Etòlia (Αἰτωλικά) citada per Plutarc.

Podria ser també l'autor d'un llibre sobre herois grecs (περὶ ἡρώων σύνταγμα) que també menciona Plutarc, i d'una història de Pèrsia (Περσικά) de la que parla Flavi Josep, obres que potser podrien correspondre a Diocles de Peparet.

Referències 

Geògrafs de l'antiga Grècia
Diocles de Rodes
Mitògrafs de l'antiga Grècia
Diocles de Rodes
Historiadors rodis